В списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Чорногорії налічується 2 найменування (станом на 2015 рік).

З 2 об'єктів Світової спадщини у Чорногорії:
 1 культурний об'єкт
 1 природний об'єкт

1 культурний об'єкт визнаний шедевром людського генія (критерій i) і 1 об'єкт визнаний природним феноменом виняткової краси та естетичної важливості (критерій vii).

В даній таблиці об'єкти розташовані в порядку їх додавання до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Див. також 
 Список замків Чорногорії

Посилання 

 Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Чорногорії  
 Каталог посилань по Світовій спадщині у Чорногорії  

Ч
Списки:Чорногорія